Стивен Рид Коновальчук (; 11 ноября 1972, Солт-Лейк-Сити, США) — американский хоккеист, левый крайний нападающий. Обладатель Фоур Бронкос Мемориал Трофи сезона 1991-92.

Карьера 
Был задрафтован в 1991 году клубом Вашингтон Кэпиталс, но полноценно заиграл лишь в следующем сезоне. Почти всю профессиональную карьеру провел именно в этой команде. В 2003 году в результате обмена перешёл в Колорадо Эвеланш, где отыграл два сезона. В 2006 году Коновальчук объявил о завершении карьеры в связи с генетической болезнью сердца. В 2009 году вошёл в тренерский штаб Лавин вместе с Адамом Дэдмаршем. С 2011 года является главным тренером Сиэттл Тандербердс Западной хоккейной лиги.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»